« Pois carré », ou parfois « gesse pois carré », est un nom vernaculaire ambigu en français qui désigne deux espèces de plantes de la famille des Fabaceae : 
 Le pois carré ou haricot ailé (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.), espèce cultivée d'origine tropicale. L'ensemble de la plante est comestible ;
 Le pois carré ou gesse commune (Lathyrus sativus L.), légumineuse consommée et cultivée depuis le Néolithique.

Nom de légumineuse ambigu
Flore (nom vernaculaire)
Fabaceae